Il toponimo Livezile può riferirsi a diverse località della Romania:
Livezile, comune del distretto di Alba
Livezile, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Livezile, comune del distretto di Mehedinți
Livezile, comune del distretto di Timiș